

Cinéma 

 , film indien de Shiva Shashi sorti en 2015 ;

 , titre anglais de Maurice Richard, film québécois de Charles Binamé sorti en 2005 ;
 , film australien de Kim Mordaunt sorti en 2013.

Sports 

 Rockets de Houston, franchise de basket-ball de la NBA basée à Houston dans l'État du Texas;

 Rocket de Laval, franchise de hockey sur glace de la Ligue américaine de hockey basée à Laval, dans la province de Québec au Canada;

 Rockets de Kelowna, franchise de hockey sur glace dans la Ligue de hockey de l'Ouest basée à Kelowna, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada.

Rockets de Toledo, club omnisports universitaire de l'Université de Toledo basé à Toledo dans l'État de l'Ohio.

Rocket, surnom de Maurice Richard, joueur de hockey sur glace professionnel québécois.

Jeux vidéo 
 Rocket League, un jeu de footcar sorti en 2015.

Musique

Label 
 , label fondé par Elton John en 1973 et disparu en 2007.

Groupe 
 , groupe américain féminin pop punk formé en 2004 ;
 , groupe français space rock formé en 1972 ;
 , groupe américain formé à Détroit ;
 , précédent nom de , groupe de rock américain.

Chanteuse 
  (née en 1992), chanteuse américaine.

Album 
 , album de Primitive Radio Gods sorti le  ;
 , album des Rockets sorti en 1968 ;
 , album de Daniel Lanois sorti en 2004 ;
 , album du groupe français  sorti en .

Chanson 
 , chanson de Beyoncé présente sur l'album Beyoncé sorti le  ;
 , chanson de Def Leppard présente sur l'album Hysteria sorti le  ;
 , chanson d'El Presidente présente sur l'album El Presidente sorti le  ;
 , chanson de Goldfrapp présente sur l'album Head First sorti le  ;
 , chanson de Mohamed Ali présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Smashing Pumpkins présente sur l'album Siamese Dream sorti le  ;

Magazine 

 The Rocket, magazine musical ayant paru à Seattle entre 1979 et 2000.

Autres 

 Rocket, super-héros mutant appartenant à l'univers de Marvel Comics, créé par Chris Claremont et Bob McLeod en 1982.

 Rocket Power, série télévisée d'animation américaine diffusée à partir du  en France et sur Télé-Québec de 2004 à 2010.

Rocket Raccoon, super-héros extraterrestre appartenant à l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics.

Rocket Internet, Startup Studio fondé à Berlin en 2007 par les frères Samwer.

The Rocket, une des premières locomotives à vapeur.
 Rocket, lanceur de satellites américain.

Voir aussi 

 
 

__notoc__